La troisième saison de Dancing with the Stars, émission américaine de télé réalité musicale, est commencé le  sur le réseau ABC. Cette émission est animée par Tom Bergeron et Samantha Harris.

L'acteur Joey Lawrence est arrivé en troisième position, suivi de l'acteur Mario López en seconde position.
La victoire est revenue au sportif Emmitt Smith.

Participants 
Pour la saison 3 de Dancing With The Stars 11 couples formés d'une star et d'un danseur professionnel s'affronteront.

Score 
nombres rouges le couple avec le plus bas score.
nombres verts le couple avec le plus haut score
nombre en noir le nombre qui combine les différentes danses.
 le couple éliminé.
 le couple qui a failli partir 2nd.
 le couple qui a failli partir .
 le couple en tête
 le couple en seconde position
 le couple qui a quitté l'aventure
 le couple en troisième position
 le couple qui aurait dû partir mais semaine sans élimination

Semaine 1 
''Scores individuels des juges dans le tableau ci-dessous (entre parenthèses) sont énumérés dans cet ordre de gauche à droite: Carrie Ann Inaba, Len Goodman et Bruno Tonioli
Dans l'ordre chronologique des danses.

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Semaine 5

Semaine 6

Semaine 7

Semaine 8

Semaine 9

Semaine 10 

03